Эквадор принимал участие в 15 летних Олимпийских играх. Дебютировал в 1924 году на Играх в Париже, однако затем пропустил 7 следующих Олимпиад, и вернулся в олимпийскую семью только в 1968 году на Играх в Мехико. В 2018 году Эквадор дебютировал в зимних Олимпийских играх, завоевав одну мужскую олимпийскую лицензию категории «B» в лыжных гонках на 15 км, благодаря успешным выступлениям Клауса Юнгблут Родригеса.

За время выступления на Олимпийских играх Эквадор завоевал пять олимпийских медалей. Первые две медали завоевал Джефферсон Перес в соревнованиях по ходьбе на 20 километров в 1996 и 2008 годах. В 2021 году золото в велоспорте принёс Ричард Карапас. Кроме того, тяжелоатлетка Нейси Дахомес стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях среди женщин до 76 килограммов.

Национальный олимпийский комитет Эквадора образован в 1948 году, и признан МОК в 1959 году.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медалисты

Примечания

См. также 
 Список знаменосцев Эквадора на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика  на sports-reference.com
 Эквадор на сайте Международного олимпийского комитета

Эквадор на Олимпийских играх